Oystar steht für:

 Oystar (Band), eine vierköpfige britische Comedy-Band aus London
 Oystar Holding, Unternehmen der Maschinenbaubranche

Siehe auch:
 Oyster